Plaatsen in Japan
Ueno (Mie): een voormalige stad in de prefectuur Mie, nu onderdeel van Iga
Ueno (Gunma): een dorp in de prefectuur Gunma
Ueno (Okinawa): een voormalig dorp in de prefectuur Okinawa, nu onderdeel van Miyakojima 
Ueno (Tokio): een wijk in Taito (Tokio)
 Uenopark, een park in de wijk Ueno
Station Ueno: een spoorwegstation in Tokio

Familienaam 
Ueno Hikoma, een 19e-eeuwse fotograaf
Ueno Chizuko, een Japans feministisch socioloog
Hidesamurō Ueno (1871-1925), Japans landbouwwetenschapper
Juri Ueno, een Japans actrice
Kenichiro Ueno, een Japans politicus
Kōji Ueno, Japans componist en muzikant 
Rie Ueno, Japans langeafstandsloper 
Shingo Ueno, Japans skispringer
Yoichi Ueno (1883-1957), Japans zakentheoloog
Yoko Ueno, Japans musicus
Yoshiharu Ueno, Japans voetballer
Yukiko Ueno, Japans softballpitcher